H79 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico York University Observatory, di Toronto